Breuillet kan syfta på:
 Breuillet, Charente-Maritime
 Breuillet, Essonne